Kei Taniguchi (1972–2015) – japońska alpinistka, laureatka Złotego Czekana
 Kei Taniguchi (ur. 1974) –  japoński piłkarz